De medicina (lateinisch für „Über Medizin“) steht insbesondere für:

 ein Schrift von Celsus (De medicina (Celsus))
 eine Schrift von Isidor (Etymologiae#Buch 4: Medizin (De medicina))
 eine Schrift von Johan Yperman
 eine Schrift von Cassius Felix